Okręty US Navy o nazwie USS  "Colhoun":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918. Zatopiony w pobliżu Guadalcanal w 1942.
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1944, zatopiony w pobliżu Okinawy w 1945.

Colhoun